Superliga de Voleibol Masculina − 47. sezon rozgrywek o mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2010/2011 organizowany przez Hiszpański Związek Piłki Siatkowej (hiszp. Real Federación Española de Voleibol, RFEVB). Zainaugurowany został 23 października 2010 roku i trwał do 8 maja 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Hiszpanię reprezentował , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dwanaście drużyn rozgrywało po dwa mecze systemem kołowym; osiem najlepszych awansowało do fazy play-off, dwie najsłabsze natomiast spadły do Superligi 2.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów; w ćwierćfinałach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw, w półfinałach i finałach natomiast do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Zmiany w fazie zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Hiszpanii